Татьяна Александровна Верезубова (; ) — советская и украинская футболистка. Выступала за сборные СССР, СНГ и Украины.

Биография 
Начинала свою карьеру в киевских клубах, игравших в чемпионатах СССР и Украины — «Олимп», «Динамо», «Алина».

В 1995 году перешла в российский клуб «Энергия» (Воронеж), с которым в первом сезоне стала чемпионкой России, а в споре бомбардиров заняла третье место с 20 голами. Всего в составе «Энергии» забила 29 голов. Позднее играла в России за «Рязань-ТНК», «Ладу» (Тольятти) и подмосковную «Россиянку». Неоднократно становилась чемпионкой и призёром чемпионата России, включалась в списки 33-х лучших футболисток.

После окончания игровой карьеры работала помощником тренера в молодёжных и взрослой сборных Украины среди женщин.

Достижения 
 Чемпионка Украины: 1992
 Четырёхкратная чемпион России:
 в составе Энергии (Воронеж): 1995
 в составе Рязань-ТНК (Рязань): 2000
 в составе Россиянка: 2005, 2006
 Трёхкратная Вице-чемпион России:
 в составе Лада: 2002, 2003
 в составе Россиянка: 2004
 Обладатель Кубка Украины: 1992
 Пятикратная Обладатель Кубка России:
 в составе Энергии (Воронеж): 1995
 в составе Лада: 2002, 2003
 в составе Россиянка: 2005, 2006

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте womenfootball.ru 
 
 

Футболистки СССР
Футболистки Украины
Игроки женской сборной СССР по футболу
Игроки женской сборной Украины по футболу
Игроки ЖФК «Алина»
Игроки ЖФК «Динамо» Киев
Игроки ЖФК «Энергия» Воронеж
Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»
Игроки ЖФК «Лада»
Игроки ЖФК «Россиянка»